Медем — фамилия и топоним:
 Медемы — курляндский графский и баронский род.
 
 Медем, Владимир Давидович (партийные псевдонимы Гринберг, Гольдблат; 1879—1923) — один из лидеров и идеологов Бунда.
 Медем, Георгий Петрович фон (1850—1911) — российский военный (жандармский) деятель, генерал-лейтенант, в 1905—1906 годах — московский градоначальник.
 Медем, Ида фон (1836—1922) — немецкая писательница; вдова прусского капитана Отто фон Медема. 
 Медем, Иоганн Фридрих фон (Иван Федорович де Медем; 1722—1785) — генерал-поручик русской императорской армии из курляндского рода Медемов.
 Медем, Карл Иоганн Фридрих фон (1762—1827) — курляндский дворянин из рода Медемов.
 Медем, Кристоф Иоганн (1763—1838) — русский дипломат, тайный советник, строитель виллы Медем и усадьбы Дурбен.
 
 Медем, Оттон Людвигович (1847—1925) — государственный деятель Российской империи, новгородский губернатор, член Государственного совета.
 Медем, Павел Иванович (1800—1854) — российский дипломат, тайный советник, камергер из старинного курляндского рода.
 Медем, Хулио (род. 1958) — испанский кинорежиссёр, оператор, сценарист и актёр.

Топоним 
 Медем — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.

См. также 
 Медемблик